Tourminator steht für:
 einen Spitznamen von Peter Sagan (* 1990), slowakischer Radrennfahrer
 (27896) Tourminator, Asteroid des Hauptgürtels, benannt nach Peter Sagan